Nang steht für:
 Nang Dzong, Kreis im Regierungsbezirk Nyingchi im Autonomen Gebiet Tibet von China
 Nang Yai, Schattenspiel mit großen Figuren in Zentralthailand
 Nang Talung, Schattenspiel mit kleinen Figuren in Südthailand
 Nang Sbek, auch Sbek thom, Schattenspiel mit großen Figuren in Kambodscha

Nang ist der Nachname folgender Personen:
 Philibert Nang, gabunischer Mathematiker